Smučanje prostega sloga se je na XV. zimskih olimpijskih igrah predstavilo prvič kot demonstrativni šport. V kanadskem olimpijskem parku so potekala tekmovanja iz akrobatskih skokov in baleta ter v Nakiski v smučanju po grbinah.

Moški

Grbine

Skoki

Balet

Ženske

Grbine

Skoki

Balet

Viri 
 Amateur Athletic Foundation of Los Angeles: Results of the XVth Olympic Winter Games in Calgary, 1988

1988
Športi Zimskih olimpijskih iger 1988